Prosper Jacques François Joseph de Terwangne (Luik, 1 januari 1807 - Antwerpen, 29 maart 1864) was stamvader van een adellijke familie.

Geschiedenis
 Prosper de Terwangne was een zoon van Gilles Terwangne en van Marie-Hélène Simar. Hij werd consul-generaal van Portugal in België. In 1845 kreeg hij de titel baron, overdraagbaar op alle afstammelingen, vanwege de groothertog van Hesse. In augustus 1847 kreeg hij vergunning het partikel de voor zijn naam te plaatsen en in september 1847 werd hij opgenomen in de Belgische adel, met de titel baron, overdraagbaar op alle afstammelingen.  Hij trouwde in 1830 in Antwerpen met Rosalie Cambier (1808-1863) en ze kregen negen kinderen.
 Eudolie de Terwangne (1831-1873) trouwde met senator Athanase de Meester.
 Prosper de Terwangne (1832-1894) werd consul-generaal van Portugal. Hij trouwde met barones Henriette de Villenfagne de Vogelsanck (1838-1908) en ze kregen acht kinderen, maar zonder verdere afstammelingen.
 Eulalie de Terwangne (1833-1902) trouwde met Florent Geelhand (1819-1892), numismaat en provincieraadslid.
 Emma de Terwangne (1834-1911) trouwde met Xavier de Pret Roose de Calesberg (1834-1884).
 Leon de Terwangne (1839-1907) werd bankier en consul van Costa Rica. Hij trouwde met Elisa Pinson (1846-1902) en ze kregen zes kinderen.
Raymond de Terwangne (1874-1951), trouwde in 1897 in Deurne met Claire della Faille de Leverghem (1876-1941) en ze kregen zeven kinderen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte het gezin naar Engeland.
 Xavier de Terwangne (1902-1975) trouwde met barones Madeleine de Vinck de Winnezeele (1905-1973). Ze kregen vier kinderen, met afstammelingen tot heden.
Leo de Terwangne (1904-1984) trouwde in 1924 (echtscheiding in 1954) met barones Marie van Reynegom de Buzet (1905-1986). Ze kregen vier dochters en deze familietak is uitgedoofd in mannelijke lijn.
 Renaud de Terwangne (1911-2004), voorzitter van de Antwerpse vereniging voor astronomie, trouwde met Marie-Louise Moretus-Plantin (1910-1999). Ze kregen zes kinderen, met afstammelingen tot heden.
Alain de Terwangne (1914-1979), missionaris in China, na 1949 directeur van het Centrum voor de strijd tegen de melaatsheid in Rwanda.
Jean-Raymond de Terwangne (1915-1991) trouwde met Christiane Plissart de Brandignies (1915-2015). Ze kregen zes kinderen, met afstammelingen tot heden.

Literatuur
 Généalogie de Terwangne, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, 1887.
 J. R. DE TERWANGNE, L'ancienne avouerie de Terwangne en Condroz et son antique chapelle de Saint-Jean Rappart. La famille de Terwangne et l'origine de san blason, in: Le Parchemin, 1969.
 baron WITTERT VAN HOOGLAND, Geschiedenis van het geslacht Wittert: het geslacht de Terwangne, 1914.
 In memoriam l'abbé Alain de Terwangne, in: S.A.M., Revue de la Société Auxiliaire des Missions.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge'', Annuaire 1999, Brussel, 1999.

Belgische adel in de 19e eeuw